Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Byron Black e Jonathan Stark che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jared Palmer 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (secondo turno)

 Petr Korda /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Assente
 David Rikl /  Bryan Shelton (primo turno)
 Mike Bauer /  Scott Melville (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1994